Fond Verrettes kan syfta på:

Haiti 

 Fond Verrettes (kommun), Ouest, 
 Fond Verrettes (ort), Ouest,